Nay, település Manche megyében
Nay, település Pyrénées-Atlantiques megyében